Haploskupina V je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina V vznikla před zhruba 12 000 lety na Pyrenejském poloostrově. Vyšší výskyty byly zaznamenány u Laponců na severu Skandinávie, dále u Basků a též mezi Pasiegy v nedaleké Kantábrii.

Haploskupina V se vyčlenila z haploskupiny HV, která byla zároveň předchůdcem haploskupiny H.

Bryan Sykes použil ve své knize Sedm dcer Eviných pro zakladatelku haploskupiny V jméno Velda.

Jak etničtí Češi, tak aškenázští Židé mají haploskupiny V1a1, V7a, V7b a V18a a Židé, kteří je mají, jsou možná potomky slovanských žen, kteří konvertovali k judaismu.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

V